Wenneberg steht für:
 Wenneberg (Gemeinde Rangersdorf), Ortschaft der Gemeinde Rangersdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Wenneberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Biørn Wenneberg (1814–unbekannt) norwegischer Politiker und Geschäftsmann
 Rune Wenneberg (* 1969), norwegischer Offizier
 Signe Wenneberg (* 1968), dänische Journalistin
	
Siehe auch:
 Wennberg
 Wennerberg